DAT () — звуковий носій, розроблений компаніями Sony й Philips у середині 1980-х.
 Dat — програма для розповсюдження файлів в мережах p2p.
 DAT () — термін Інкотермс-2010.
 DAT — український рок-гурт.